Fairclough est le patronyme de plusieurs personnalités :
David Fairclough, footballeur britannique.
Ellen Fairclough, femme politique canadienne.
Eric Fairclough,  est un homme politique (yukonnais) canadien.
Leslie Fairclough, karatéka britannique.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais